Indywidualne Mistrzostwa Europy na długim torze 1962 – zawody żużlowe, mające na celu wyłonienie medalistów indywidualnych mistrzostw Europy na długim torze w sezonie 1962. W finale zwyciężył, po raz pierwszy w karierze, Szwed Bertil Stridh.

Terminarz 
 1. runda kwalifikacyjna – Aarhus, 27 maja 1962
 2. runda kwalifikacyjna – Hamburg, 17 czerwca 1962
 3. runda kwalifikacyjna – Tampere, 1 lipca 1962
 finał – Mühldorf am Inn, 22 lipca 1962

Finał 
  Mühldorf am Inn, 22 lipca 1962

Bibliografia 
 World Longtrack 1962 (Final) 

1962
1962 w long tracku
1962 w Niemczech